Jekaterina Grigorjeva (atlete), Russisch atlete
 Jekaterina Grigorjeva (model), Russisch model